Луи де Гиренго (), (12 октября 1911, Лимож, Франция — 15 апреля 1982, Кастельсарразен, Франция) — французский политический деятель и дипломат, министр иностранных дел в кабинете Раймона Барра с 27 августа 1976 по 29 ноября 1978.

Биография 
Его отец был офицером кавалерии и был убит в начале Первой мировой войны.

Получил высшее образование в области права и политологии. В 1938 г. был назначен атташе в Анкаре. Участвовал в движении Сопротивления режиму Виши. В 1943 г. вступил в комитет национального освобождения в Алжире, где стал начальником штаба комиссара по иностранным делам Рене Массигли. В 1944 г., поступив на службу в армию, участвовал в операции по освобождению Прованса. В феврале 1945 года был тяжело ранен в Эльзасе. Впоследствии был награждён военным орденом Почетного легиона.

В 1946 г. вернулся на дипломатическую службу в качестве первого секретаря посольства Франции в Великобритании. Затем занимал посты директора по политическим вопросам в Верховной комиссии Франции в Германии, генеральным консулом в Сан-Франциско и заместителем постоянного представителя Франции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций во время Суэцкого кризиса.
 1957—1961 гг. — первый посол Франции в Гане,
 1961—1963 гг. — директор управления МИД по делам Марокко и Туниса, заместитель Верховного представителя в независимом Алжире,
 1963—1966 гг. — генеральный инспектор МИД по делам дипломатических и консульских учреждений,
 1966—1972 гг. — посол в Японии,
 1972—1976 гг. — постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций,
 1976—1978 гг. — министр иностранных дел Франции.

В апреле 1982 г. он покончил с собой, застрелившись из охотничьего ружья.

Примечания

Источники 
 http://www.munzinger.de/search/portrait/louis+de+guiringaud/0/14771.html 
 https://www.nytimes.com/1982/04/16/obituaries/louis-de-guiringaud-71-foreign-minister-of-france-in-1970-s.html 

Персоналии по алфавиту
Министры иностранных дел Франции
Застрелившиеся во Франции
Постоянные представители Франции при ООН
Послы Франции в Японии
Послы Франции в Гане